Батурин може да се отнася за:

 Батурин, град в Украйна
 Николай Батурин (1936 – 2019), естонски писател, есеист, драматург, поет, сценарист, илюстратор и продуцент
 Юрий Батурин (р.1949), руски космонавт, юрист